Osoby:
 John Lomax (właściwie John Avery Lomax) – pionier muzykologii i folklorystyki w USA.
 Eric Lomax (właściwie Eric Sutherland Lomax) – oficer Armii Brytyjskiej, jeniec wojenny, pisarz.
Miejscowości i gminy w USA:
 Lomax – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson
 Lomax (ang. Lomax Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson
 Lomax – gra komputerowa o lemingu Lomaxie.